Ойконим

 Биюк-Кабач (Красногвардейский район) — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма
 Биюк-Кабач (Первомайский район) — прежнее название исчезнувшего села Просторное в Первомайском районе Крыма